Henk Beentje - een Nederlandse botanicus

 een klein bot (anatomie)
 Botten van de mens
 Been (ledemaat)

Zie ook 
 Been (doorverwijspagina)
 Beentjes (doorverwijspagina)